

Patronyme
Ling est un nom ou un prénom porté par les personnalités suivantes :

 Bai Ling (1966), actrice chinoise naturalisée américaine
 Bei Ling (1959), poète et dissident chinois
 Chai Ling (1966), militante chinoise lors de mouvements étudiants et pour les droits des femmes
 Chen Li Ling (1971), joueuse de tennis chinoise
 Chen Wei-ling (1982), haltérophile chinoise
 David Ling (1975), joueur québécois de hockey sur glace
 Ding Ling (1904-1986), auteur chinoise
 Gao Ling (1974), joueuse chinoise de badminton
 Ian Ling-Stuckey (1959- ), homme politique papou-néo-guinéen
 Ji Ling ( siècle), officier militaire chinois sous la dynastie Han
 Julia Ling (1983), actrice américaine
 Lin Chi-ling (1974), mannequin et une actrice taïwanaise
 Li Ling, général chinois de la dynastie Han
 Li Ling (1985), lanceuse de poids chinoise
 Li Ling (1989), perchiste chinoise
 Ling Bouvier, personnage fictif de la série animée télévisée Les Simpson
 Ling Jihua (1956), homme politique chinois
 Ling Jong-Hyen (1956), coureur nord-coréen
 Ling Ling, panda offert par la Chine au Japon en 1992
 Ling-Ling et Hsing-Hsing, deux pandas offerts par la Chine aux États-Unis en 1972
 Ling Tong ( siècle), général de la fin de la dynastie Han
 Ling Mengchu (), écrivain chinois du  siècle
 Ling Shuhua (1900-1990) : femme de lettres chinoise.
 Lizzy Ling, chanteuse française
 Louise Bergeron-Ling (1939-2005), travailleuse sociale du Québec
 Pehr Henrik Ling ou Per Henrik Ling (1776-1839), pédagogue suédois
 Sergueï Ling (1937), premier ministre de Biélorussie
 Tchen La Ling (1956), footballeur néerlandais
 Tong Ling (1962), pongiste chinoise
 Van Ling, producteur, acteur et réalisateur américain d'effets visuels.
 William Ling (1908-1984), arbitre anglais de football

Toponymes
 Le Xian de Ling, un district administratif de la province du Shandong en Chine
 La Tour Ling Long située à Pékin
 Débéré-Ling, commune burkinabé

Bouddhisme
Ling (qui signifie jardin) renvoie à un lieu de culte du bouddhisme tibétain.

 Le Dashang Kagyu Ling, centre situé en Saône-et-Loire
 Le Dhagpo Kagyu Ling, situé en Dordogne
 Le Ganden Ling, situé près de Fontainebleau
 L'Institut Karma Ling, situé en Savoie
 Le Kagyu Rintchen Tcheu Ling, situé à Montpellier
 Le Lérab Ling, situé près de Lodève
 Le Ling Rinpoché, un tulku important de la lignée gelug du bouddhisme tibétain
 Le Ngor Ewam Phendé Ling, situé en Normandie
 Le Samye Ling, situé en Écosse
 Le Thar Deu Ling, situé en Seine-et-Marne
 Le Vajradhara-Ling, situé en Normandie
 Le Yeunten Ling, situé près de Liège

Divers
 Ling Tosite Sigure (2002) est un groupe de musique rock japonais
 Péma Ling est une série de bandes dessinées
 Ling-Temco-Vought (1969-2000), un conglomérat industriel spécialisé dans l'aéronautique militaire

Voir aussi

  (page d'homonymie)
  (page d'homonymie)

Homonymie de patronyme